

Patronyme 
 Théophile Wahis (1844 - 1921) est un des tout  premiers commandants de l’aviation militaire belge.

Toponyme 
 Boulevard Général Wahis à Bruxelles.

Autre 
 Set Wahis est un club de tennis bruxellois.